Qaqortorsuaq bezeichnet:
 Qaqortorsuaq (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qaqortorsuaq (Insel, Qilanngaarsuit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaqortorsuaq (Insel, Teltøerne), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland